Westhampton kan syfta på:

 Westhampton, Massachusetts
 Westhampton, New York